Jack Cameron est un nom pouvant désigner:

 (1883-1956), acteur et chanteur américain
Jack Cameron (1884-1963), joueur canadien de baseball
Jack Cameron (1902-1981), joueur canadien de hockey sur glace

Voir aussi
 (1879-1950), joueur écossais de football

Cameron, Jack